Chotard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chotard Lake (East Carroll Parish, Louisiana)
 Chotard Lake (Issaquena Parish, Louisiana)
 Chotard Lake (Mississippi)